Николай Звегинцов:
 Звегинцов, Николай Александрович (1848—1920) — русский общественный и государственный деятель, губернатор Смоленской и Лифляндской губерний, сенатор.
 Звегинцов, Николай Иванович (1877—1932)— русский военный, генерал–майор (1917).